Охти́рська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Охтирка Сумської області.

 Охтирська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Охтирська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Охтирська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Охтирська вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
 Охтирська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Охтирська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Охтирська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці